Хартфорд Сити има више значења:
 Хартфорд Сити (Западна Вирџинија)
 Хартфорд Сити (Индијана)